To je seznam epizod serije Scooby-Doo! Klub skrivnosti (Scooby-Doo! Mystery Incorporated)

Sezone

Epizode

Sezona 1: 2010-2011
{| class = "wikitable"
|-
! Št.
! Naslov epizode
! Glavni dokaz
! Pošast
! Originalni izhod
|-

</tr>
 |1
 |"Pazite se pošasti pod vami" ("Beware the Beast From Below")
 |Obesek, podoben povečevalnem steklu, ki so ga našli v jami pod Crystal Cove
 |Sluzasti mutant/Profesor Emmanuel Raffalo 
 |
|-
<td colspan=5 align=center>
Sluzasti mutant zapira ljudi v kokone. Čeprav skupini starši in drugi prepovejo, da rešujejo skrivnosti, se odpravijo raziskati to skrivnost. Medtem Velma poskuša prepričati Shaggyja, naj bo bolj zainteresiran za njuno skrivno ljubezensko razmerje. Daphne prav tako poskuša pokazati Fredu, da ga ljubi, njega pa zanimajo le raziskovanje skrivnosti in sestavljanja pasti. Ko razkrijejo skrivnost, jih pokliče oseba z imenom "Skriv Nost" ter jih opozori, da so "razkrili skrivnost, ki bi morala zavedno ostati zakopana" in, da se je "prava skrivnost šele začela".

 |2
 |"Pošastni plazilci" ("The Creeping Creatures")
 |Nič
 |Človeški aligatorji/Greta, Gunther, in Grady Gator
 |
|-
<td colspan=5 align=center>
Skrivnostni klub prejme paket z novo torbico iz Gatorsburga od "Skriv Nost". Skupina odpotuje v Gatorsburg, da razkrije skrivnost aligatorskih ljudi. Velma se razjezi nad Shaggyjem, ker noče povedati Scoobyju o njunem skrivnem razmerju. Ko skupina prenoči v hotelu, kmalu razkrije skrivnost. Ko prejmejo sporočilo od "Skriv Nost" v njem piše, da je ta skrivnost  le "del uganke".

 |3
 |"Skrivnost demonskega vozila" ("Secret of the Ghost Rig")
 |Nič
 |pošastni voznik/Rung Ladderton
 |
|-
<td colspan=5 align=center>

 |4
 |"Maščevanje človeka-raka" ("Revenge of the Man Crab")
 |Star časopisni članek od Skriv Nost
 |Človeški Rak/Bud Shelton
 |
|-
<td colspan=5 align=center>

 |5
 |"Skrivnostna melodija" ("The Song of Mystery")
 |Nič
 |Que Horrifico/Mary-Ann Cleardon
 |
|-
<td colspan=5 align=center>

 |6
 |"Legenda o Alice May" ("The Legend of Alice May")
 |Stara slika iz šole Crystal Cove
 |Alice May/Alice Carlswell
 |
|-
<td colspan=5 align=center>

 |7
 |"Kdo se boji fantoma" ("In Fear of the Phantom")
 |Nič
 |Fantom/Daniel Frezette, alias Fantzee Pantz
 |
|-
<td colspan=5 align=center>

 |8
 |"Strašni škrat" ("The Grasp of the Gnome")
 |Slika starega kluba skrivnosti z označenim papagajem Professor Pericles
 |Škrat/Gil Littlefoot
 |
|-
<td colspan=5 align=center>

 |9
 |"Bitka človekonavtov" ("Battle of the Humungonauts")
 |Nič
 |človekonavta/Max in Jax Minner
 |
|-
<td colspan=5 align=center>

 |10
 |"Tuljenje demonskega psa" ("Howl of the Fright Hound")
 |Šifrirano sporočilo od Profesorja PericlesaTekst od Skriv Nost
 |Demonski pes/Jasonova Mama
 |
|-
<td colspan=5 align=center>

 |11
 |"Skrivnostni napoj" ("The Secret Serum")
 |Nič
 |Vampir/Shelia Altoonian
 |
|-
<td colspan=5 align=center>

 |12
 |"Glas groze" ("The Shrieking Madness")
 |Arhiv družine Darrow iz univerze
 |Char Gar Gothakon/Howard E. Roberts
 |
|-
<td colspan=5 align=center>

 |13
 |"Ko kliče škržat" ("When the Cicada Calls")
 |Nič
 |Pošastni škržat/Babica Moonbeam
 |
|-
<td colspan=5 align=center>

</tr>
 |14
 |"Finale tekmovanja klubov skrivnosti" ("Mystery Solvers Club State Finals")
 |Nič
 |Lord Infernicus/Funky Phantom
 |
|-

 |15
 |"Wild Brood" ("The Wild Brood")
 |Nič
 |Org Biker/Maxwell
 | (Cartoon Network)
|-

 |16
 |"Kjer hodi Afrodita" ("Where Walks Aphrodite")
 |Opozorilo od Skriv Nost
 |Afrodita/Amanda Smyth
 |Maj 17, 2011 (Cartoon Network)
|-

 |17
 |"Pobeg iz Vile skrivnosti" ("Escape From Mystery Manor")
 |Kos puzel
 |Danny Darrow
 | (Cartoon Network)
|-

 |18
 |"Zmajeva skrivnost" ("Dragon's Secret")
 |Nič
 |Beli Čarovnik/G. Wang
 | (Cartoon Network)
|-

 |19
 |"Strah noči" ("Nightfright")
 |Nič
 |Strah noči/Arcus Fentonpoof
 | (Cartoon Network)
|-

 |20
 |"Sirenina pesem" ("The Siren's Song")
 |Angel Dynamite je Cassidy Williams
 |Ribje pošasti/Ernestova tolpa
 |Junij 14, 2011 (Cartoon Network)
|-

 |21
 |"Groza  Manticorea" ("Menace of the Manticore")
 |Kos sestavljanke je del diska (planospheric disk), Skriv Nost je Ricky Owens
 |Manticore/Hotdog Water
 |Junij 21, 2011 (Cartoon Network)
|-

 |22
 |"Napad brezglave groze" ("Attack of the Headless Horror")
 |Opozorilo Profesorja Periclesa
 |Brezglava pošast/Marion Spartan
 |Junij 28, 2011 (Cartoon Network)
|-

 |23
 |"Nekaj strašnega v Crystal Cove" ("A Haunting in Crystal Cove")
 |Opozorilo od Profesorja Pericles, kos diska v lasti župana Jonesa
 |Senca/Profesor Pericles
 |Julij 5, 2011 (Cartoon Network)
|-

 |24
 |"Mrtva pravica" ("Dead Justice")
 |Nič
 |Mrtva pravica/Bucky
 |Julij 12, 2011 (Cartoon Network)
|-

 |25
 |"Lutka senc" ("Pawn of Shadows")
 |Resnica o originalnem "klubu skrivnosti"
 |Obliteratrix/Alice Carlswell
 |Julij 19, 2011 (Cartoon Network)
|-

 |26
 |"Strah pred spakom" ("All Fear the Freak")
 |Fredova prava starša sta Brad in Judy
 |The Freak of Crystal Cove/Župan Jones
 |Julij 26, 2011 (Cartoon Network)
|-

|}

Zunanje povezave
Scooby-Doo! Mystery Incorporated  na Cartoon Network
Scooby-Doo! Mystery Incorporated na Internet Movie Database
Scooby-Doo! Mystery Incorporated na The Comic Book Bin

Scooby-Doo! Klub skrivnosti